Ferrugem
 Ferrugem (cor)
 Ferrugem (filme) - drama brasileiro de 2018 dirigido e escrito por Aly Muritiba
 Praia da Ferrugem - uma das oito praias do município catarinense de Garopaba
Ferrugem (fungo) - designação de várias doenças de plantas causadas por fungos da ordem Uredinales
Ferrugem - peixe da espécie Anisotremus virginicus

Pessoas 
 Ferrugem (ator)
 Ferrugem (cantor)
 Ferrugem (futebolista)
 Ferrugem (skatista)

Desambiguação